La Vierge au sac est le titre de plusieurs tableaux de la Renaissance italienne :

La présence du sac n'est pas très explicité, certains analystes y voient une allusion à un saccage (« un sac ») perpétré dans la ville, événement récurrent des villes riches ; d'autres un sac de blé, un détail de l'épisode du retour de la Fuite en Égypte.
 La Vierge au sac du Pérugin
 La Vierge au sac d'Andrea del Sarto